Neidermeyer’s Mind — записанное в 1993 демо группы Korn из Бейкерсфилда, Калифорния, предвосхитившее дебютный одноимённый альбом, вышедший в 1994. Запись была спродюсирована Россом Робинсоном, который также работал над дебютным альбомом группы и последующим Life Is Peachy. Все песни с демозаписи позднее вошли в дебютный альбом, за исключением песни «Alive», которая была перезаписана 10 лет спустя для шестого студийного альбома группы Take a Look in the Mirror Хотя версия «Blind» отличалась более грязным звучанием по сравнению с версией на первом альбоме, остальные треки звучали практически идентично, несмотря на их переработку и перезапись.

Список композиций 
 «Pradictable» — 4:27
 «Blind» — 4:52
 «Daddy» — 4:27
 «Alive» — 4:07

Korn 
В то время как первые три трека с Neidermeyer’s Mind вошли в первый альбом Korn, последний трек, «Alive», был переработан и записан заново через десять лет на шестом студийном альбоме Korn Take a Look in the Mirror. Проигрыш в треке с демозаписи был использован в другой песне «Need To», которая также вошла в первый студийный альбом группы.

Подобным образом, другая ранняя песня Korn (не вошедшая в Neidermeyer’s Mind) называлась «Layla» и имеет схожие черты с песней «Clown», вошедшей в первый альбом Korn. Больше всего сходство заметно в начале песни. Концовка «Layla» также имеет сходство, но уже с концовкой другой песни «Ass Itch» с альбома 1996 года «Life Is Peachy».

Также стоит отметить, что первый трек демозаписи, «Pradictable», был написан через 'a' вместо первой 'e'. Неизвестно, было ли это сделано специально, или же имела место опечатка. Как бы то ни было, на дебютном альбоме Korn название песни было написано правильно, через 'e'.

Слухи 
 Есть слух, что демозапись можно было купить в музыкальных магазинах или приобрести через онлайновый магазин. Но так как демо никогда официально не выпускалось, больше похоже что демо распространялось через пиринговые сети и копировалось на аудиокассету, чтобы привести демо к виду официального релиза 1993.
 Другой слух утверждает, что обложкой демо занималась группа, в то время как другие говорят что обложку придумал и нарисовал Джонатан, и даже существует слух что автором обложки демо является Росс Робинсон.
 Нейдермейер — имя одного из отрицательных персонажей в комедии 1978 года «Зверинец» ()

Примечания

Литература 
 
 

1993
Демоальбомы
Альбомы ню-метала